Хирово — название населённых пунктов в России:

 Хирово — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Хирово — деревня в Мошенском районе Новгородской области.